Arama peut désigner :

 Arama un village du dans la Communauté autonome du Pays basque;
 Arama un espace architectural du bouddhisme;
 Arama un village-tribu de Nouvelle-Calédonie, commune de Poum.